Кубок УЄФА 1972/1973 — другий розіграш кубка. Переможцем став англійський «Ліверпуль», що обіграв у фіналі німецький клуб «Боруссія» (Менхенгладбах) з рахунком 3:2 за сумою двох ігор.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1971-72 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1972-73 на сайті RSSSF 

1972
1972 у футболі
1973 у футболі